Kallis est le patronyme de :
 Bjarne Kallis (né en 1945), homme politique finlandais
 Danny Kallis (né en 1957), producteur de télévision américain
 Jacques Kallis (né en 1975), joueur sud-africain de cricket
 Oskar Kallis (1892-1918), artiste estonien

Voir aussi